Leroy (Texas)
 Leroy — personegem de The Jetsons

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de topônimos